

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1997-1998.
      Retrocessa in Eccellenza 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Note:
Il Sanità ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1997-1998.
      Retrocessa in Eccellenza 1997-1998.
 Retrocessione diretta. 

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Il Tricase è stato promosso in Serie C2 dopo aver vinto lo spareggio contro l'ex aequo Nardò.
Il Villa d'Agri è retrocesso dopo aver perso lo spareggio contro l'ex aequo Fr. Larino.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Spareggio salvezza

Girone I 
La Silana è una rappresentativa della città di San Giovanni in Fiore.Il Gravina è una rappresentativa di Gravina di Catania.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1997-1998.
      Retrocessa in Eccellenza 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Note:
L'A.S. Messina ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Voci correlate 
 Campionato Nazionale Dilettanti 1996-1997
 Campionato Nazionale Dilettanti 1996-1997 (gironi A-B-C)
 Campionato Nazionale Dilettanti 1996-1997 (gironi D-E-F)
 Coppa Italia Dilettanti 1996-1997

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
1996